John Gay (1685–1732) angol költő, drámaíró
 John Gay (1699–1745) angol filozófus
 John Gay (1909–1999) brit fotográfus
 John Gay (1924–2017) amerikai forgatókönyvíró
 John Gay (1996–) kanadai atléta, hosszútávfutó